Het ATP-toernooi van Washington 2004 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2004) werd gespeeld van 16 tot en met 22 augustus 2004.

Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington